Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Classic 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 8. bis 9. Juni 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Birmingham